Gerassimez steht für 
Wassily Gerassimez, * 1991, deutscher Cellist und Komponist;
Alexej Gerassimez, * 1987, deutscher Perkussionist